muchołówka (Dionaea) – rodzaj roślin z jednym gatunkiem – muchołówką amerykańską
 muchołówki (Muscicapinae) – podrodzina ptaków z rodziny muchołówkowatych